

Patronyme 

 Moha Oulhoussein Achiban (1916-), chanteur marocain ;
 Edouard Moha (1943-), personnalité politique marocaine.

Toponyme 

 Moha, village hongrois du Fejér ;
 Moha, section de la commune belge de Wanze.

Pseudonyme 

 Moha La Squale (1995-), rappeur français ;
 Moha (2000-), footballeur hispano-marocain.

Autres 
 Moha, graminée utilisée comme culture fourragère.